Ложнослоники  — семейство насекомых из отряда жесткокрылых. Более 350 родов. Около 3000 видов.

Описание 
Рострум более широкий, чем у настоящих долгоносиков (Curculionidae). Длина 0,5—38 мм.

Питание 
Взрослые жуки питаются грибами или гниющей растительной материей. Личинки питаются древесиной сваленных деревьев. Некоторые виды подсемейства Choraginae питаются семенами.

Классификация 
 Anthribinae Billberg, 1820 — 2650 видов
 Трибы: Anthribini — Basitropini — Cappadocini — Corrhecerini — Cratoparini — Decataphanini — Discotenini — Ecelonerini — Gymnognathini — Ischnocerini — Jordanthribini — Mauiini — Mecocerini — Mycteini — Ozotomerini — Piesocorynini — Platyrhinini — Platystomini — Proscoporhinini — Ptychoderini — Sintorini — Stenocerini — Tophoderini — Trigonorhinini — Tropiderini — Xenocerini — Xylinadini — Zygaenodini — incertae sedis
 Choraginae Kirby, 1819 — 350 видов
 Трибы: Apolectini — Araecerini — Choragini — Cisanthribini — Valenfriesiini — Xenorchestini — Incertae Sedis
 Urodontinae Thomson, 1859 — 60 видов
 Рода: Breviurodon — Bruchela — Cercomorphus — Urodomorphus — Urodontellus — Urodontidius — Urodontus — Urodoplatus

Некоторые роды и виды:
 Platyrhinus
 Tropideres
 Anthribus
 Araecerus
 
 Choragus
 Brachytarsus
 
 Exechesops leucopis
 Hoherius meinertzhageni

Палеонтология 
 †Choragus exsertus (Choragini)
 †Cyptoxenus buchelus (Valenfriesiini)
 †Cyptoxenus ovatus
 †Eduardoxenus rasnitsyni (Valenfriesiini)
 †Euparius elongatus (Cratoparini)
 †Eugonus adustus (Eugonini)
 †Eugonus angustus 
 †Glaesotropis rohdendorfi (Zygaenodini)
 †Neoxenus globosus (Valenfriesiini)
 †Piesocorynus unibullus (Piesocorynini)
 †Piesocorynus bibullus
 †Piesocorynus tribullus
 †Piesocorynus brevitectus
 †Piesocorynus hamus
 †Piesocorynus elongatus
 †Piesocorynus parategus
 †Piesocorynus villosus
 †Piesocorynus parvocorpus
 †Piezobarra brevisensoriata (Piesocorynini) 
 †Toxonotus comatus (Platystomini)

Галерея

Примечания

См. также 

 Meganthribus pupa

Литература 

 Holloway, B.A. 1982: Anthribidae (Insecta: Coleoptera). Fauna of New Zealand, (3)
 Valentine, B.D. 1989: The Anthribidae of the Seychelles and Mascarene Islands: taxonomy, keys, and a bibliographic catalogue (Coleoptera). Insecta Mundi, 3: 233—246.PDF
 Valentine, B.D. 1998: A review of Nearctic and some related Anthribidae (Coleoptera). Insecta Mundi, 12: 251—296.PDF PDF

Ссылки 
 
 Атлас ложнослоников (Anthribidae) России
 BugGuide Family Anthribidae — Fungus Weevils
 Ложнослоники (Anthribidae)
 Anthribidae на сайте SYNOPSIS OF THE DESCRIBED COLEOPTERA OF THE WORLD

 
Семейства насекомых